Wahlkreis 36 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 36
 Landtagswahlkreis 36